Надор:
 Надор — вторая высшая (после короля) государственная должность в Венгерском королевстве до 1853 года;
 Надор — город в Марокко;
 Надор — провинция в Восточной области Марокко.